Arcoverdense – abitanti di Arcoverde
Arcoverdense – abitanti di Dirceu Arcoverde